I Mjonghi (1963) dél-koreai röplabdázónő, olimpikon
 I Mjonghi (1978) dél-koreai röplabdázónő, olimpikon